Mandriva – software house francese
 Mandriva – sistema operativo della famiglia Linux